Серге́й Алекса́ндрович Само́дин () — российский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Воспитанник ставропольской ДЮСШ-4, в которой начал заниматься в 7 лет. В девятом классе поступил в ставропольское училище олимпийского резерва.

В профессиональном футболе дебютировал в 2001 году, когда выступал во втором дивизионе за «Краснодар-2000».

С 2002 по 2005 год выступал за московский ЦСКА. За это время принял участие в 29 матчах команды во всех турнирах, отметился пятью голами. В Премьер-лиге за ЦСКА не забивал. В составе «армейцев» стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России.

2006 год провёл в аренде в нижегородском «Спартаке», который выступал в первом дивизионе. В 40 матчах за клуб Самодин забил 20 голов, став одним из лучших бомбардиров первенства.

С 2007 года играл за днепропетровский «Днепр». В Высшей лиге Украины дебютировал 3 марта 2007 года в матче против «Ильичёвца» (1:1). Всего в сезоне 2006/07 отметился тремя голами в 13 играх за «Днепр». В сезоне 2007/08 сыграл в 27 матчах «Днепра» в чемпионате и забил восемь голов. Значительно менее успешно сложился сезон 2008/09: он лишь 8 раз вышел на поле в чемпионате страны и не сумел забить ни одного гола. В сезоне 2009/10 забил за клуб из Днепропетровска два гола в 10 матчах.

В 2010 году на правах аренды перебрался в киевский «Арсенал», за который отыграл в 19 матчах чемпионата Украины 2010/11 и отметился двумя забитыми голами.

В 2011 году был отдан в аренду в «Кривбасс» с правом выкупа, чем впоследствии и воспользовалось руководство клуба, подписав полноценный контракт на 2 года. За два сезона в «Кривбассе» Самодин забил в чемпионате страны 17 голов в 48 играх. 20 июня 2013 года после роспуска «Кривбасса» подписал двухлетний контракт с одесским «Черноморцем». В составе «моряков» выступал полгода.

В январе 2014 года вернулся в Россию, перейдя в «Мордовию». После выхода саранского клуба в Премьер-лигу был отдан в годичную аренду ярославскому «Шиннику». За первые полгода в ярославском клубе Самодин забил 11 голов в 17 матчах, и «Мордовия» решила отозвать игрока из аренды в середине сезона. В сезоне 2015/16 также выступал за «Мордовию», забил 3 гола в 17 матчах РФПЛ.

В июне 2016 года после вылета «Мордовии» из Премьер-лиги подписал контракт с «Томью». Дебютировал в составе томского клуба 1 августа 2016 года в матче с «Краснодаром». Единственный гол за «Томь» забил 14 августа 2016 года в матче с «Уфой». В конце декабря 2016 года Самодин разорвал контракт с «Томью» и покинул клуб.

10 января 2017 года перешёл в «Енисей».

С лета 2017 года был игроком клуба «Крылья Советов», с которым подписал контракт на 1 год.

В 2018 году подписал контракт с ярославским «Шинником». По окончании сезона 2020/21 покинул клуб.

В сборной 
Выступал за юношескую сборную 1985 года рождения и за молодёжную сборную России.

Достижения 
ЦСКА
 Обладатель  Кубка УЕФА (1): 2004/05
 Чемпион России (2): 2003, 2005
 Обладатель Кубка России (2): 2004/05, 2005/06

«Мордовия»
 Победитель первенства ФНЛ (1): 2013/14

 «Енисей»
 Бронзовый призер первенство ФНЛ (1): 2016/17

 «Крылья Советов»
 Серебряный призер первенство ФНЛ (1): 2017/18

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Краснодар-2000»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Спартак» Нижний Новгород
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Крылья Советов»